Papel Pampa (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Papel Pampa (plaats), een plaats in deze gemeente